Geluidslandschap, akoestische omgeving, waargenomen door de mens
 Muzak, achtergrondmuziek